Das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 24. Februar bis 2. März 2003 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Tennis Championships und in Kopenhagen die Copenhagen Open gespielt. Erstere gehörten genau wie das Abierto Mexicano de Tenis Pegaso zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Kopenhagen nur zur International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Carlos Moyá, der in diesem Jahr als Erster der Setzliste im Viertelfinale ausschied. Als letzter gesetzter Spieler schied Gustavo Kuerten im Halbfinale aus. Neuer Sieger wurde Agustín Calleri, der im Finale seinen Landsmann Mariano Zabaleta besiegte. Er gewann damit den ersten Titel der Saison sowie seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, verloren in diesem Jahr als Zweite der Setzliste im Halbfinale. Die Setzlistenersten Mark Knowles und Daniel Nestor setzten sich im Finale gegen David Ferrer und Fernando Vicente durch. Es war ihr 19. gemeinsamer Titel. Für Knowles war es der 26. Titel der Karriere, für Nestor der 28.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage  (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Acapulco